Faza Eliminatorie a Campionatului Mondial de Fotbal 2010 va fi a doua fază și ultima a Campionatului Mondial. Primele două echipe din grupe (A-H) vor ajunge în optimi (16 echipe), unde se vor lupta pentru câștigarea meciurilor.

În Faza Eliminatorie (incluzând finala), dacă un meci se termină la egalitate după 90 de minute se va ajunge la 2 reprize de prelungiri (fiecare de câte 15 minute), iar dacă scorul este la egalitate se va ajunge la lovituri de departajare (5 ture).

Faza eliminatorie

Optimile

Uruguay v Coreea de Sud

Statele Unite v Ghana

Germania v Anglia

Argentina v Mexic

Olanda v Slovacia

Brazilia v Chile

Paraguay v Japonia

Spania v Portugalia

Sferturile

Olanda v Brazilia

Uruguay v Ghana

Argentina v Germania

Paraguay v Spania

Semifinalele

Uruguay v Olanda

Germania v Spania

Finala mică

Finala

Note 

Campionatul Mondial de Fotbal 2010